Tuvia steht für:

 Tuvia (Name), einen hebräischen männlichen Vorname und Familiennamen – zu Namensträgern siehe dort
 Beer Tuvia („Brunnen des Tobias“), einen Moschaw bei Kirjat Malʾachi
 Beer Tuvia (Regionalverwaltung), eine Regionalverwaltung im Süden Israels